Ileo dal latino ileus e dal greco eileós, "convoluto", e quindi
Ileo come parte dell'intestino, perché convoluto;
Ileo come "torsione", e quindi occlusione intestinale.
Ilio o ileo dal latino ilia, "fianchi": una delle tre ossa che costituiscono l'osso iliaco.

Altri progetti